

Світлівське сільське поселення — сільське поселення, Березовський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Світлівське сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область